Канада на Олимпийских играх дебютировала в 1900 году на Играх в Париже. За всю историю канадские спортсмены, помимо первых Олимпийских игр в Афинах, пропустили лишь Олимпийские игры 1980 года из-за массового бойкота московских Игр западными странами. Также Канада трижды принимала у себя Олимпийские игры: летние 1976 года в Монреале и зимние 1988 года в Калгари и 2010 года в Ванкувере.

Наибольшего успеха канадские спортсмены добивались в лёгкой атлетике, хоккее с шайбой и в лыжном фристайле. Также большое число медалей канадцы завоёвывали в плавании, академической гребле, конькобежном спорте, шорт-треке и кёрлинге. Ни на одних Играх канадские спортсмены не оставались без олимпийских наград, а самыми успешными для Канады стали Игры 1984 года в Лос-Анджелесе, где были завоёваны 44 медали различного достоинства.

Олимпийские игры в Канаде 
Канада трижды принимала Олимпийские игры.

Таблица медалей

Летние Олимпийские игры

Зимние Олимпийские игры 

Канада также выиграла одну золотую и одну серебряную медаль на Играх 1906 года, которые не были признаны МОК.

См. также 
 Список знаменосцев Канады на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика  на sports-reference.com 
 Канада на сайте Международного олимпийского комитета 
 Олимпийский комитет Канады 

 

Канада на Олимпийских играх